Den blå planet henviser til flere artikler:

 Den Blå Planet – udstillingsakvarium i Kastrup, Amager
 Den blå planet (bog) – en lærebog i geografi for hf og gymnasium
 Den blå planet (tv) – et tv-program

synonym
 "Den blå planet" er synonym for planeten Jorden